Arma X (Weapon X) – immaginario progetto governativo dei fumetti Marvel Comics
Arma X (Weapon X) – arco narrativo a fumetti realizzato da Barry Windsor-Smith su Marvel Comics Presents nn. 72-84 nel 1991
Arma X (Weapon X) – uno dei nomi in codice del personaggio Wolverine
Arma X (Weapon X) – uno dei nomi in codice del personaggio Garrison Kane
Weapon X – nome di due serie a fumetti pubblicate dalla Marvel Comics (1995 e 2002-2004)
Wolverine: Weapon X – serie a fumetti pubblicata dalla Marvel Comics dal 2009 al 2010
Weapon X – singolo degli X Clan del 2007